Пара Рик де Вуст / Эшли Фишер - победитель турнира.

Сеянные 

  Махеш Бхупати /  Рохан Бопанна (Первый раунд)
  Скотт Липски /  Дэвид Мартин (Полуфинал)

<li>  Эрик Буторак /  Росс Хатчинс ''(Полуфинал)
<li>  Рик де Вуст /  Эшли Фишер (Титул)

Сетка

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2007